Василий Винокуров
 Винокуров, Василий Васильевич (1894—1938) — деятель советских спецслужб.
 Винокуров, Василий Иосифович (1916—1979) — Герой Советского Союза.